(,  et ) est une expression anglaise signifiant « sirène ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , chanson de Shel Silverstein ;

 , chanson de Hitomi Shimatani ;
 , chanson de .

Téléfilm 

 , téléfilm de Peter Masterson, diffusé en 2000 ;
 , titre original des Sirènes, téléfilm américain de , diffusé en 2003.

Cinéma 

 , comédie américaine muette sortie en 1910 ;
 The Mermaid, film chinois de Kao Li, sorti en 1965 ;
 , film chinois de Stephen Chow, sorti en 2016 ;

 , titre original du Chant des sirènes, moyen métrage allemand de Petra Clever, sorti en 2012 ;

 , titre original des Deux Sirènes, film américain de Richard Benjamin, sorti en 1991 ;

 , titre anglais de , film russe de Alexandre Konstantinovitch Petrov, sorti en 1996 ;
 , titre anglais de Rusalka, comédie russe d'Anna Melikian, sortie en 2007.

 Mermaid, le lac des âmes perdues, (), film d'épouvante russe de Svyatoslav Podgayevskiy, sorti en 2018.

Autres 

 Mermaid, rosier hybride.

Voir aussi